Открытый чемпионат Германии 2020 — 114-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2020 году по причине пандемии COVID-19 турнир прошёл с 19 по 26 сентября. Соревнование продолжило европейскую серию грунтовых турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николоз Басилашвили
 в парном разряде —  Оливер Марах и  Юрген Мельцер

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 14 сентября 2020.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Филипп Кольшрайбер
  Янник Ханфманн
  Карен Хачанов

2. Теннисист, имеющий особое приглашение в турнир 
  Доминик Кёпфер

3. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг 
  Кевин Андерсон

4. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Иржи Весёлый
  Томми Пол
  Теннис Сандгрен
  Пабло Куэвас

5. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Германия
Теннис
Сентябрь 2020 года
2020